Delta Force har flere betydninger:
 Delta Force – computerspil
 Delta Force (USA) – amerikansk antiterrorenhed